Ку́бинка:
 Кубинка — город районного подчинения в Одинцовском районе Московской области;
 Кубинка — городское поселение в Одинцовском районе Московской области;
 Кубинка — авиабаза близ города Кубинка;
 Кубинка-1 — узловая железнодорожная станция Смоленского направления МЖД и Большого кольца МЖД в г. Кубинка;
 Кубинка-2 — железнодорожная станция Большого кольца МЖД вблизи г. Кубинка.
 Улица Кубинка — улица в Москве, названная в честь подмосковного города Кубинка
 Кубинка-10 (Стройка) — посёлок (бывший военный городок) в Одинцовском районе Московской области
 Кубинка — жилой квартал и прежнее название площади Физули в городе Баку (Азербайджан);
 Куби́нка — жительница Кубы.

См. также 
 Бронетанковый музей в Кубинке
 Куба (значения)
 Кубинская